Численность населения Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Численность населения 

2949999929
3949593929

Демография 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав 
Включая ХМАО и ЯНАО

																								
Без ХМАО и ЯНАО

Общая карта (без ХМАО и ЯНАО) 
Легенда карты:
  Областной центр,  чел.
  от 50 000 до 100 000 чел.
  от 20 000 до 50 000 чел.
  от 10 000 до 20 000 чел.
  от 5000 до 10 000 чел.
  от 1000 до 5000 чел.

Примечания 

Тюменская область